Elmsäter ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina Elmsäter-Svärd (* 1965), schwedische Politikerin
 Erik Elmsäter (1919–2006), schwedischer Sportler